Вандо́ (, Wando-gun) — уезд в провинции Чолла-Намдо, Южная Корея.

Климат

Города-побратимы 
Вандо является городом-побратимом следующих городов и муниципальных образований:

  Кандонгу, Сеул, Республика Корея
  Новонгу, Сеул, Республика Корея
  Ёнсугу, Инчхон, Республика Корея
  Чхонан, провинция Чхунчхон-Намдо, Республика Корея
  Жунчэн, провинция Шаньдун, Китай

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт уезда 

Уезды Республики Корея
Чолла-Намдо